Тимофей Соколов:
 Соколов, Тимофей Михайлович (1783—1865) — русский военный врач, штаб-лекарь.
 Соколов, Тимофей Савельевич (в монашестве Тихон Задонский; 1724—1783) — епископ Русской православной церкви, богослов.
  (род. 1996) — российский волейболист, игрок чемпионата России в составе клуба «Нова».